Составы команд-участниц Кубка конфедераций 1997 представлены ниже. В состав могло входить до 22 игроков. Возраст игроков приведён по состоянию на 12 декабря 1997 года — день старта турнира.

Группа A









Группа B









Ссылки 

1997
1997 год в футболе
Кубок конфедераций 1997